Crono, nom amb què es coneix habitualment una Cronometrada d'enduro
 Crono individual, nom que rep també una Contrarellotge individual
 Crono de les Nacions-Les Herbiers-Vendée, cursa ciclista contrarellotge francesa disputada a Les Herbiers, Vendée
 Montesa Crono, model de motocicleta de turisme fabricat per Montesa entre 1978 i 1984